Завидовичі — село у Львівській області, Городоцькому районі.
 Завидовичі (Боснія і Герцеговина) — місто у Боснії і Герцеговині, у Зеницько-Добойському кантоні.
 Завидовичі (громада) — громада у Боснії і Герцеговині, у Зеницько-Добойському кантоні.